"Villota" se puede referirse a:

Lugares de España 
 Villota (Burgos), despoblado del municipio de Junta de Villalba de Losa, provincia de Burgos.
 Villota (Asturias), localidad de la parroquia de Samartín, concejo de Grado, Asturias.
 Villota del Páramo, localidad y municipio de la provincia de Palencia.
 Villota del Duque, localidad del municipio de Loma de Ucieza, provincia de Palencia.
 Villota de Elines, localidad del municipio de Valderredible, Cantabria.

Personajes 
 Emilio de Villota, piloto de automovilismo español.
 Francisco Villota, pelotari español.
 Juan Sebastián Villota, futbolista colombiano.
 María de Villota, piloto de automovilismo española.
 Manuel Villota, abogado y funcionario judicial español.